Sinsen ist

 Sinsen (Bauerschaft), ehemalige Bauerschaft der Gemeinde Oer im Amt Recklinghausen, heute größtenteils im Gebiet der Stadt Marl
 ein früherer Stadtteil im östlichen Stadtgebiet von Marl, heute Teil von Sinsen-Lenkerbeck
 ein Stadtteil von Oslo, Sinsen (Oslo)